Кристин има више значења:
 Кристин (Тексас)
 Кристин (Северна Дакота)